Il doppio del Countrywide Classic 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Woodforde ha partecipato in coppia con Patrick McEnroe.

McEnroe e Woodforde hanno perso nel 1º turno contro Pieter Aldrich e Danie Visser.

Martin Davis e Tim Pawsat hanno battuto in finale 7–5, 7–6 John Fitzgerald e Anders Järryd.

Teste di serie
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (semifinali)
 Patrick McEnroe /  Mark Woodforde (primo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 1989